Cordoba University - Verenigde Staten
 Nationale Universiteit van Córdoba - Argentinië
 Universiteit van Córdoba (Colombia)
 Universiteit van Córdoba (Spanje)
 Arbeiders Universiteit van Córdoba (Spanje)